Popůvky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Popůvky, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Popůvky, Gemeinde im Okres Třebíč; siehe Popůvky nad Jihlavou
Popůvky, auch Kojetín II-Popůvky, Ortsteil von Kojetín, Okres Přerov